Brookston kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Brookston (Indiana)
Brookston (Minnesota)